Coscinasterias är ett släkte av sjöstjärnor. Coscinasterias ingår i familjen trollsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsjöstjärnor